ugy steht für:
 Uruguayische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

μGy oder uGy steht für:
 Mikrogray, ein Millionstel (10−6) Gray, durch ionisierende Strahlung verursachte Energiedosis

Abkürzung